En construcción, se llama asiento al descenso de una obra debido a la mayor unión y ajuste de los materiales de la misma causados por el peso de unos sobre otros. Del mismo resulta una mayor solidez y firmeza de la obra. El asiento es una acción natural producida a causa de la desecación de las mezclas. 

El asiento que se produce por la desigual compresibilidad del terreno o por el espesor variable de las juntas puede resultar peligroso produciendo roturas o desuniones que pueden acarrear la ruina de la obra. Entonces, ya no se dice hacer asiento sino hacer movimiento.

Asiento de las bóvedas
En la construcción de bóvedas es donde el asiento de la fábrica puede tener mayor importancia. Debe medirse después del descimbramiento para apreciar las condiciones de resistencia. El asiento completo no se verifica en el momento de descimbrar sino que tarda algunos días cuando se han empleado morteros ordinarios. 

La manera de medir el descenso es por nivelaciones efectuadas antes y después del descimbramiento o por referencia a puntos de la fábrica o a aparatos fijos en los terrenos en los que pueden apreciarse la importancia de los descensos y el momento en que se producen.

Referencias
Diccionario general de arquitectura é ingeniería..., Pelayo Clairac y Saenz, 1877

Construcción